Angelo Sotgiu – cantante italiano
 Bernardino Sotgiu – poeta italiano
 Dante Sotgiu – politico italiano
 Elena Sotgiu – attrice italiana
 Girolamo Sotgiu – storico, sindacalista e politico italiano
 Giuseppe Sotgiu – avvocato, giurista e politico italiano
 Pietro Sotgiu – calciatore italiano